Saint-Romain (Charente)
 Saint-Romain (Côte-d'Or)
 Saint-Romain (Puy-de-Dôme)
 Saint-Romain (Vienne)
ook:
Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Rhône 
Saint-Romain-d'Ay, Ardèche 
Saint-Romain-de-Benet, Charente-Maritime
Saint-Romain-de-Colbosc, Seine-Maritime
Saint-Romain-de-Jalionas, Isère 
Saint-Romain-de-Lerps, Ardèche 
Saint-Romain-de-Monpazier, Dordogne 
Saint-Romain-de-Popey, Rhône 
Saint-Romain-de-Surieu, Isère 
Saint-Romain-d'Urfé, Loire 
Saint-Romain-en-Gal, Rhône 
Saint-Romain-en-Gier, Rhône 
Saint-Romain-en-Jarez, Loire 
Saint-Romain-en-Viennois, Vaucluse
Saint-Romain-et-Saint-Clément, Dordogne 
Saint-Romain-Lachalm, Haute-Loire
Saint-Romain-la-Motte, Loire 
Saint-Romain-la-Virvée, Gironde 
Saint-Romain-le-Noble, Lot-et-Garonne
Saint-Romain-le-Preux, Yonne 
Saint-Romain-le-Puy, Loire 
Saint-Romain-les-Atheux, Loire 
Saint-Romain-sous-Gourdon, Saône-et-Loire
Saint-Romain-sous-Versigny, Saône-et-Loire
Saint-Romain-sur-Cher, Loir-et-Cher
Saint-Romain-sur-Gironde, Charente-Maritime

gemeenten met de naam Saint-Roman
gemeenten met de naam Saint-Romans